Queen of Hearts (Regina di cuori in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Queen of Hearts  – film del 1936 diretto da Monty Banks
 Queen of Hearts  – film del 1989 diretto da Jon Amiel
 Queen of Hearts  – film del 2019 diretto da May el-Toukhy

Letteratura 
 Regina di cuori (Queen of Hearts) – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie

Musica 
 Queen of Hearts  – traccia dell'album Northwinds di David Coverdale del 1978; il brano è presente anche nell'album Snakebite dei Whitesnake del 1978
 Queen of Hearts  – singolo di Juice Newton del 1981, dall'album Juice
 Queen of Hearts  – traccia dell'album The World dei Pendragon del 1991

Televisione 
 La partita a carte (Queen of Hearts) – episodio della quarta stagione di Degrassi: The Next Generation
 Regina di cuori (Queen of Hearts) – episodio della terza stagione di Merlin

Pagine correlate 
The Queen of Hearts